EIF peut désigner :
  Éclaireurs israélites de France, l'ancien nom des Éclaireuses et éclaireurs israélites de France, une association scoute française d'éducation juive ;
 European Investment Fund (en français, Fonds européen d'investissement), une filiale de la Banque européenne d'investissement.